Abel Jacquin (1893-1968), acteur français ;
 Albert Jacquin (?-1903), militant nationaliste français ;
 Jean-Baptiste Jacquin (1759-1841), général de brigade français ;
 Maurice Jacquin (1899-1974), producteur de cinéma français ;
 Nikolaus Joseph von Jacquin (1727-1817), botaniste néerlandais ;
 Olivier Jacquin (1964-), homme politique français ;
 Patrick Jacquin (1950-2018), recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris ;
 Paul Adolphe François Jacquin (1847-1917), général de brigade français ;
 Philippe Jacquin (1942-2002), historien, anthropologue et professeur français.
 François Xavier Joseph Jacquin (1756-1826), peintre flamand.

Patronyme français